Patrick Müller ou Patrick Muller peut désigner :
 Patrick Muller (1967-), un pianiste suisse ;
 Patrick Müller (1976-), footballeur suisse ;
 Patrick Müller (1996-), coureur cycliste suisse.